Роберт Генри Тиммонс (), более известен как Бобби Тиммонс ()   — американский джазовый музыкант, пианист, композитор, бэнд-лидер. Бобби Тиммонс наиболее известен как сайдмэн коллектива Арта Блэйки, а творчество музыканта прочно ассоциируется с таким направлением в джазе, как соул-джаз

Биография 

Бобби Тиммонс родился в 1935 году в семье священника. Оба его родителя, дяди и тёти играли на фортепиано. Бобби Тиммонс с ранних лет занимался фортепиано под руководством собственного дяди Роберта Хабершоу. Бобби Тиммонс начал свои выступления в юном возрасте, играя в церкви, где его дед был пастором, и церковная музыка наложила отпечаток на дальнейшее творчество музыканта. Первое выступление как джазового музыканта было местным, Бобби Тиммонс выступил в составе трио, где на барабанах играл в будущем также известный джазмен Тутти Хит. Затем молодой музыкант выступал на танцах, вечеринках и в клубах Южной Филадельфии. По словам Тутти Хита, в то время Бобби Тиммонс хотел походить на Ахмада Джамала настолько, насколько музыкант вообще мог. После окончания школы Бобби Тиммонс продолжил обучение в Филадельфийской Академии музыки.

В 1954 году Бобби Тиммонс переехал в Нью-Йорк. В 1956 году начал работать с трубачом Кенни Дорэмом, и с ним же впервые записался в ходе выступления на концерте, состоявшимся в мае того же года. До 1958 года Бобби Тиммонс выступал и записывался с чередой известных музыкантов: трубачом Четом Бейкером (1956—1957), саксофонистом Сонни Ститтом (1957), трубачом Мейнардом Фергюсоном (1957—1958), тромбонистом Кёртисом Фуллером (1957), саксофонистом Хэнком Мобли (1957), трубачом Ли Морганом (1957).

В июле 1958 года присоединился к коллективу Арта Блэйки Jazz Messengers и оставался в нём до сентября 1959 года, совершив турне по Европе. По словам Бенни Голсона, саксофониста Jazz Messengers, с лёгкой руки которого Бобби Тиммонс и попал в коллектив: «Он был изобретательным… Он мог играть би-боп, мог играть фанк, он мог играть много чего, и я думаю, что это и было тем элементом, который нужен был Арту. У него никогда не было кого-то типа Бобби, кто бы мог играть и так, и сяк, а не ходить туда-сюда по одному коридору» . Первый период работы в коллективе Арта Блейки ознаменовался успехом Бобби Тиммонса как композитора: он сочинил свою самую известную композицию Moanin. В это же время музыкант начал употреблять героин.

В октябре 1959 года Бобби Тиммонс присоединился к коллективу Кэннонбола Эддерли и в составе этого квинтета сочинил ещё две известные композиции: This Here и Dat Dere. Несмотря на явный успех у публики и критиков, Бобби Тиммонс был недоволен коммерческой составляющей и в феврале 1960 года вернулся к Арту Блэйки и участвовал в записи самих известных альбомов Jazz Messengers:  A Night in Tunisia, The Freedom Rider и The Witch Doctor. В 1960 году Бобби Тиммонс записал и свой первый альбом как бэнд-лидер: This Here Is Bobby Timmons. Также в 1960 году он отметился на пластинках Нэта Эддерли (не на всех композициях, ввиду тяжёлого запоя), Джонни Гриффина и Арнетта Кобба.

В июне 1961 года Бобби Тиммонс снова покинул коллектив Арта Блэйки, в том числе, будучи вдохновлённым успехом собственных композиций, в частности Dat Dere, к которой известный певец Оскар Браун написал текст и исполнил её. Тиммонс собрал свой коллектив, в состав которого вошли басист Рон Картер и давний друг Тутти Хит, и принялся гастролировать по стране. Это был пик успеха музыканта, в том числе и с точки зрения коммерческого успеха, но результатом этого стала ещё большая героиновая зависимость.

В середине 1960-х годов Тиммонс стал играть также на вибрафоне и иногда на органе (известна лишь одна запись), выступая в подавляющем большинстве в составе трио или квартета и лишь изредка - в больших коллективах. Его карьера на почве героиновой и алкогольной зависимости катилась вниз, в 1968 году он записался в последний раз, и в 1970-х он в основном выступал в Нью-Йорке, присоединяясь то к одному, то к другому коллективу. В начале 1974 года Тиммонс присоединился к биг-бэнду Кларка Терри. Уже в самолёте музыкант был совершенно пьян. Во время первого выступления коллектива Тиммонс, сидел в баре и будучи нетрезвым, упал. Он был вынужден улететь обратно, попал в больницу и через месяц, 1 марта 1974 года, умер от цирроза печени.. Он оставил жену и сына.

Похоронен в Филадельфии.

Стиль 

По словам самого музыканта:

 

Харуки Мураками написал эссе о музыканте в Джазовых портретах, сказав что: «Тиммонс был еще и замечательным композитором. Написанные им «This Here», «Dat Dere» и «Moanin'» по стилю представляют собой чёрный джаз-фанк и, в отличие от вселяющих меланхолию композиций его коллеги Бенни Голсона, насыщены удивительным чувством юмора. Мне особенно нравится композиция «So Tired» с альбома Арта Блэйки «А Night in Tunisia» (японское издание называется «Tunisian Night»). Её я всегда слушаю с замиранием сердца. Соло Тиммонса в меру сдержанны, сухи и полны тонкого юмора.».

Дискография

Как лидер или со-лидер

Как сайдмэн

Примечания

Ссылки 

Пианисты США
Джазмены США
Умершие от цирроза печени
Исполнители Capitol Records
Исполнители Prestige Records